

Сладковське сільське поселення — сільське поселення, Сладковський район, Тюменська область
 Сладковське сільське поселення — сільське поселення, Слободо-Туринський район, Свердловська область